John Harrison puede referirse a:

John Harrison (1693–1776), relojero.
John T. Harrison, diseñador digital.
M. John Harrison, escritor de ciencia ficción y fantasía.
John Harrison, alcalde de North Tyneside.
John Harrison, comediante australiano.